Древнегутнийский язык — вымерший язык из группы германских языков (северная подгруппа). Ассимилирован шведским языком в XVII—XVIII в.; реликты языка встречаются в гутнийском диалекте шведского языка, распространённом на острове Готланд.

Пример текста 
(отрывок из Саги о гутах)

Gutland hitti fyrsti mathr than sum thieluar hit. tha war gutland so eluist at thet daghum sanc Oc natum war uppj. En thann mathr quam fyrsti eldi a land Oc sithan sanc thet aldri. thissi thieluar hafthi ann sun som hit hafthi. En haftha cuna hit huita stierna thaun tu bygthu fyrsti agutlandi fyrstu nat som thaun saman suafu tha droymdi hennj draumbr.

Готланд первым нашёл один человек, которого звали Тиелвар. В то время Готланд был так заколдован, что днем опускался на дно моря, а по ночам всплывал. Но этот человек впервые привез на остров огонь, и после этого тот [остров] никогда не опускался на дно. У этого Тиелвара был сын, которого звали Хафди. И жену Хафди звали Белая Звезда. Они были первыми жителями Готланда. В первую ночь, в которую они спали вместе, Белой Звезде приснился сон.

См. также 
 Готландцы

Литература 
 Noreen, Adolf (1904). Altnordische Grammatik II: Altschwedische Grammatik mit Einschluss des Altgutnischen. Halle: Max Niemeyer

Ссылки 
 Страница о древнегутнийском на сайте Gutamålsgillet — организации, поддерживающей современные готландские диалекты.
 "Сага о Гутах" в переводе С.Д.Ковалевского на сайте "Восточной литературы".

Скандинавские языки